La nazionale di pallacanestro belga Under-18, è una selezione giovanile della nazionale belga di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità belga di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1968 - 12°
1974 - 10°
1976 - 10°
1978 - 10°
1980 - 11°

1992 - 10°
1996 - 4°
2005 - 16°
2008 - 15°

Collegamenti esterni 
 

Belgio
Under 18